ONN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Onion Bay (Stati Uniti)